Aux États-Unis, 
Oskaloosa, une ville de l’Iowa ;
Oskaloosa, une ville du Kansas.